Бонончини () — семья итальянских композиторов:

 
 Марк-Антонио (1675—1726) — капельмейстер Императорской капеллы в Вене и Герцогской капеллы в Модене, автор кантат и опер «Андромеда», «Арминио», «Камилла» (одна из популярных в то время — 1697) и «La regina creduta ré» (1706), сын Джованни Мария.

Литература